Прем'єр-ліга може означати:

Футбол 
Назви найвищих футбольних ліг у різних країнах:

  Прем'єр-ліга (Азербайджан)
  Прем'єр-ліга (Англія)
  Прем'єр-ліга (Боснія і Герцеговина) ‎
  Прем'єр-ліга (Вірменія)
  Прем'єр-ліга (Ізраїль)
  Прем'єр-ліга (Казахстан)
  Прем'єр-ліга (Мальта)
  Прем'єр-ліга (Намібія)
  Прем'єр-ліга (Росія)
  Прем'єр-ліга (Уельс)
  Прем'єр-ліга (Україна)
  Прем'єр-ліга (Шотландія)

Див. також 
 Бундесліга
 Серія A